

Матер — переписна місцевість в окрузі Сакраменто, штат Каліфорнія
 Матер — переписна місцевість, штат Пенсільванія

Див. також 
 Мазер (значення)